Голухино — название населённых пунктов в России:
 Голухино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Голухино — деревня в Ординском районе Пермского края.